Mungo Park har flere betydninger:

 Mungo Park (opdagelsesrejsende) – en skotsk læge og opdagelsesrejsende.
 Mungo Park (golfspiller) – en skotsk golfspiller og køllemager.
 Mungo Park (teater) – et teater i Lillerød.
 Mungo Park Kolding (teater).